«Княжна́ Тарака́нова» — самая известная картина художника Константина Флавицкого, за которую ему было присуждено звание профессора исторической живописи.

Сюжет 
Сюжетом для картины послужило предание о гибели Таракановой во время наводнения в Санкт-Петербурге 21 сентября 1777 года (исторические данные говорят о том, что она умерла на два года раньше этого события). На полотне изображён каземат Петропавловской крепости, за стенами которой бушует наводнение. На кровати, спасаясь от воды, прибывающей в зарешеченное окно, стоит молодая женщина. Промокшие крысы выбираются из воды, подбираясь к ногам узницы.

Хотя легенда о гибели Таракановой от наводнения не соответствует действительности, благодаря Флавицкому именно эта версия её смерти закрепилась в народной памяти. Например, в стихотворении «Душа» Борис Пастернак пишет: «ты бьешься, как билась княжна Тараканова, когда февралём залило равелин».

История создания 
Первоосновой для создания картины послужила история княжны Таракановой, авантюристки, выдававшей себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и сестру Емельяна Пугачёва. По повелению императрицы Екатерины II она была арестована и в мае 1775 года была доставлена в Петропавловскую крепость, подвергнута продолжительному допросу фельдмаршалом князем Голицыным, во время которого давала различные показания. Умерла от чахотки 4 декабря 1775 года, скрыв тайну своего рождения даже от священника.

Картина была написана в 1864 году, и в этом же году впервые выставлена на выставке Академии художеств. Владимир Стасов, известный критик того времени, высоко ценивший картину, назвал полотно Флавицкого «чудесной картиной, славой нашей школы, блистательнейшим творением русской живописи». Картина была приобретена Павлом Третьяковым для его коллекции уже после смерти художника.

Другие версии картины 
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств хранится, предположительно, первоначальный вариант картины, написанный в 1862 году. Отличия заключаются в размерах холста — 214 × 147 сантиметров — и в образной трактовке: в лице и фигуре молодой женщины ещё нет трагизма и последнего отчаяния. Таким образом, версия из собрания Третьяковской галереи является более поздним списком.

Ещё одна версия, 1864 года, хранится в Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого. Она имеет меньший размер — 123 × 94 сантиметра.

Также в Русском музее находится «Голова княжны Таракановой» — этюд для картины 1863 года. Он имеет размер 44,5 × 33,5 сантиметра и поступил в музей в 1903 году от Петра Ге.

Примечания

Ссылки 
 К. Д. Флавицкий — «Княжна Тараканова» 
 
 Лонгинов М. Заметка о княжне Таракановой. По поводу картины г. Флавицкого // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 651—656. 

Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины Константина Флавицкого
Картины 1864 года
Картины на исторические сюжеты
Наказания в культуре и искусстве